Az emigráció szónak alapvetően két jelentése van:

 emigráció, főként gazdasági, vallási és politikai okokból történő kivándorlás;
 emigráció, valamely országban élő emigránsok összessége;
 emigráns az, aki hazáját politikai okokból elhagyja, önkéntes száműzetésbe megy.

Jegyzetek